Rosa 'Charlotte' — сорт английских () роз.

Биологическое описание 
Сорт похож на 'Graham Thomas', но имеет цветки более бледно-жёлтого цвета. Цвет выгорает до лимонно-желтого в центре и кремового, или даже белого по краям.

Высота растения 90—185 см. Ширина до 120—150 см. Куст прямостоячий, ветвистый.

Цветки сильномахровые, чашевидные, светло-жёлтые, диаметр до 8 см. Лепестков около 100. Цветение в кистях до 5 штук. Повтор хорошо выражен.

Аромат чайных роз средней интенсивности, по данным другого источника, аромат сильный.

Происхождение 
Селекционер: Дэвид Остин (David Austin), Великобритания, 1994 год.

По данным сайта HelpMeFind.com.

В культуре 
Декоративное садовое растение.

USDA-зоны: от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C), до 10b (+1.7 °C… +4.4 °C).

Сорт восприимчив к чёрной пятнистости и мучнистой росе.

Небольшая обрезка между периодами цветения стимулирует образование большего количества цветков и поддержит аккуратную форму куста.

Болезни и вредители

Примечания 

Charlotte